Алеутский:
 Алеутский язык — язык алеутов, коренных жителей Алеутских островов, о. Беринга и о. Медный; один из эскимосско-алеутских языков.
 Алеутский, Николай Николаевич (1932—2001) — российский фармаколог, фитотерапевт, профессор медицины, изобретатель.

См. также 
 Алеутский жёлоб
 Алеутский пыжик
 Алеутский район
 Алеутский хребет
 Алеутская депрессия
 Алеутская операция
 Алеутская письменность
 Алеутские острова
 Алеутская болезнь норок
 Алеутская епархия
 Алеутская и Аляскинская епархия
 Алеутская канадская казарка
 Алеутская улица
 Алеутско-медновский язык